

Cabeças de series 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (2ª rodada)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (Campeões)
  Maria Kirilenko /  Nenad Zimonjić (Semifinal)
  Cara Black /  Leander Paes ''(2ª rodada)

<ol start="5">
  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi ''(1ª rodada)
  Lisa Raymond /  Wesley Moodie ''(1ª rodada)
  Iveta Benešová /  Lukáš Dlouhý ''(Se retiram)
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Oliver Marach ''(2ª rodada)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Final 

 Tabela oficial

D
Australian Open - Duplas mistas
Competições desportivas mistas